

Sigle 
 Cooperativa Libraria Universitaria, casa editrice di Genova

Codici 
 CLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Columbus (Indiana), Stati Uniti
 clu – codice ISO 639-3 della lingua caluyanuna

Informatica 
 CLU – linguaggio di programmazione